«Сы́щики» — российский телесериал 2001—2006 годов. Режиссёры: Владимир Краснопольский, Валерий Усков, Дмитрий Брусникин, Юрий Павлов, Борис Казаков, Борис Щербаков.

Сюжет 
Арсений Петрович Колапушин — сыщик, который прославился умением раскрывать дела за 24 часа. Параллельно с основной работой он преподает в милицейской школе. И вот ему попадается, мягко говоря, не очень успевающий курсант-ОМОНовец Егор Немигайло, обладающий зато хорошей интуицией. После ряда комедийных ситуаций Егор становится верным помощником легендарного майора. Отныне неразлучная парочка сыщиков будут раскрывать самые сложные и запутанные преступления на протяжении пяти сезонов.

В главных ролях 
 Борис Щербаков — Арсений Петрович Колапушин, майор милиции/подполковник милиции/полковник милиции.
 Сергей Степанченко — Егор Фомич Немигайло, лейтенант милиции/старший лейтенант милиции/капитан милиции/майор милиции.
 Леонид Куравлёв — Савелий Игнатьевич Лютиков, полковник милиции/генерал-майор милиции.

В ролях 
 Спартак Мишулин — Алим Алимов, глава наркомафии (серия «Знак Иуды»)
 Анатолий Калмыков — уголовник Мотыльков (серия «Знак Иуды»)
 Даниил Спиваковский — Лёва (серия «Гончие по кровавому следу»)
 Сергей Баталов — Бадягин (серия «Дом, где исчезают мужья»)
 Николай Кочегаров — Несельроде (серия «Оливковое дерево»)
 Александр Белявский — Леонид Спасов, кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга (серия «Оливковое дерево»)
 Владимир Стержаков — Водородов (серии «Оливковое дерево», «Раскаявшиеся грешники»)
 Виктор Раков — Поласкаев (серии «Исчезнувший Адонис», «Страсть», «Раскаявшиеся грешники»)
 Игорь Кваша — Возрожденцев (серия «Исчезнувший Адонис»)
 Вячеслав Невинный — сторож Филипп Аркадьевич Настрёмин (серия «Исчезнувший Адонис»)
 Виктор Сергачёв — Соломонов (серия «Чёрт лысый») / Костиков (сезон 5, серия 9 «Форс-мажор»)
 Александра Захарова — Дина (серия «Дом, где исчезают мужья»)
 Владимир Носик — Стрелкин (серия «Дом, где исчезают мужья»)
 Дмитрий Брусникин — Алексей Гардин (серия «Оливковое дерево»)
 Дмитрий Шевченко — Герман Дудкин (серия «Гончие по кровавому следу»)
 Александр Семчев — Бабалюбов (серия «Октябренок с самолётиком»)
 Роман Мадянов — Игорь Ильич Корюшко (серия «Страсть»)
 Даниил Страхов — Славик (серия «Исчезнувший Адонис»)
 Лариса Удовиченко — Юля (серия «Дом, где исчезают мужья»)
 Наталья Егорова — Анна Михайловна (серия «Дом, где исчезают мужья»)
 Александр Лазарев — продюсер Евгений Петрович Балясин (серия «Иерихонские трубы»)
 Андрей Ильин — звукорежиссёр Дмитрий Александрович Капсулев (серия «Иерихонские трубы»)
 Дарья Повереннова — певица Варя Шаманка (серия «Иерихонские трубы»)
 Альберт Филозов — нумизмат Копейкин (серия «Страсть»)
 Александр Мохов — Геннадий Загашников, милиционер-взяточник (серии «Знак Иуды», «Октябренок с самолётиком»)
 Нина Гребешкова — Лидия Викторовна, соседка Колопушина (серия «Знак Иуды»)
 Валерий Гаркалин — Щелчков / уголовник Чума (2-й сезон, серия «Ангельская пыль»)
 Владимир Ровинский — Тихон (1-й сезон)
 Евгений Киндинов — Тихон (2-й сезон, серия «Детектор лжи», «Вспышка» и «Огонь небесный», 4-й сезон, серия «Без шума и пыли»)
 Евгений Стеблов — Андрей Мартынович Тобольский (2-й сезон, серия «Детектор лжи»)
 Алена Бондарчук — Полудьякова
 Валентина Малявина
 Владимир Гусев — Сева Тульский (серия «Гончие по кровавому следу»)
 Евгений Жариков — министр внутренних дел генерал Остапенко (серия «Оливковое дерево»)
 Сергей Греков — директор ФСБ / химик Глеб
 Владимир Стеклов — генерал (4-й сезон)
 Лев Прыгунов — генерал
 Римма Маркова — телеграфистка (3 сезон)
 Тамара Сёмина — Берестова Борис Клюев — адвокат Лариса Гузеева — Шурка (3 сезон)
 Валентина Талызина — Любовь
 Анатолий Лобоцкий — Крылов
 Олеся Судзиловская — Анастасия, хозяйка салона (серия «Октябренок с самолётиком»)
 Александр Яцко — Невсебеев, помощник Баболюбова (серия «Октябренок с самолётиком»)
 Александр Дедюшко — Щур, бандит с ножом (серия «Октябренок с самолётиком»)
 Олег Масленников-Войтов — Вадим
 Борис Химичев — профессор Валерий Лукьянович Кандауров (серия «Знак Иуды»)
 Владимир Кашпур — комендант общежития (серия «Знак Иуды»)
 Светлана Свибильская — Бэла (серия «Иерихонские трубы»)
 Андрей Градов — адвокат
 Борис Токарев — Руслан Погорелов
 Всеволод Шиловский — Эвклид, сумасшедший изобретатель (серия «Дом, где исчезают мужья»)
 Виктор Проскурин — Вишняков Роман
 Владимир Епископосян — Агафер, программист и террорист (2-й сезон, серия «Уйти и не вернуться»)
 Игорь Ясулович — пьяный (4-й сезон, серия «Ледяное пламя»)
 Ян Цапник — Валерий Обаяшев (серия «Раскаявшиеся грешники»)
 Алексей Макаров — Мотя
 Сергей Сазонтьев — Поршнев (2-й сезон, серия «Тайна осеннего леса»)
 Игорь Золотовицкий — Лепесткин (2-й сезон, серия «Огонь небесный»)
 Оксана Сташенко — Оксана (серия «Исчезнувший Адонис»)
 Марина Казанкова — девушка
 Александр Рыщенков — Бобриков (сезон 4, фильм 3-й «Ледяное пламя»)
 Игорь Фокин — Фартуков (1-й сезон, фильм 8-й «Иерихонские трубы»)
 Александр Наумов — карманник (сезон 3, фильм 9-й «По трамвайному билету»)
 Александр Лырчиков — Олег (4-й сезон, фильм 7-й «Золотой медальон»)
 Ксения Виват — Даша Кузнецова (4-й сезон, фильм 7-й «Золотой медальон»)
 Константин Чепурин — Дима

Ссылки 

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2001 году
Телесериалы России, завершённые в 2006 году
Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала НТВ
Телесериалы ТВ-6
Телесериалы Пятого канала
Телесериалы телеканала Звезда
Фильмы Владимира Краснопольского и Валерия Ускова
Детективные телесериалы России
Телесериалы кинокомпании «КиноМост»
ДомФильм
Телесериалы киностудии «Еврофильм-Сервис»
Телесериалы на русском языке